Dan Jorgensen (zwemmer) (1968), Amerikaans zwemmer
 Dan Jørgensen (1975), Deens politicus